Јоланда Пољска (1235 - Гњезно, 11. јун 1298) је била супруга Болеслава Побожног и католичка светитељка. Био је кћерке Беле IV и Марије Ласкарис.

Породично стабло 

Рођени 1235.
Умрли 1298.
Арпадовци